Dukuhturi (Bumiayu)
 Dukuhturi (Dukuhturi)
 Dukuhturi (Ketanggungan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing